Бранко Поповић се може односити на следеће особе:

 Бранко Поповић (1882—1944), сликар, професор и декан Техничког факултета у Београду.
 Бранко Поповић (1884—1948), земљорадник, учесник ослободилачких ратова и носилац Карађорђеве звезде са мачевима
 Бранко Поповић (1916—1987), учесник Народноослободилачке борбе и друштвено-политички радник СР Србије.
 Бранко Поповић (1917—1944), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Бранко Поповић (1927—2011), књижевник и члан Црногорске академије наука и умјетности (ЦАНУ).
 Бранко Поповић (1934—2002), професор Електротехничког факултета у Београду и члан (САНУ).
 Бранко Поповић (1959), позоришни редитељ.